Manhac (Alier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Manhac (Avairon), municipi al departament de l'Avairon (regió d'Occitània, França) 
 Manhac (Cruesa), municipi al departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França) 
 Manhac de las Pojadas, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània) 
 Manhac e Rofinhac, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània) 
 Manhac e Vilars, municipi al departament de la Charanta (Nova Aquitània) 
 Cantó de Manhac la Vau, cantó al districte de Belac del departament de l'Alta Viena (França)